Ковганка — ступка для товчіння сала
 Ковганка — шматок криги або облитий водою й заморожений кізяк, на якому діти спускаються з пагорбка; те ж саме, що й громак (грімак). У Росії подібні прилади звалися словом «ледянка» — вони й дали назву сучасним примітивним санчатам-«льодянкам».

Див. також 
 Ковзани
 Ковзанка — крижаний майданчик для ковзання
 Фігурне ковзання
 Сковзало — деталь рушія снігоходів, сковзна напрямна